Helwingia är ett släkte av järneksväxter. Helwingia ingår i familjen Helwingiaceae. 

Helwingia är enda släktet i familjen Helwingiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Helwingia